Naughty Girl – singolo di Holly Valance del 2002
 Naughty Girl – singolo di Beyoncé del 2004
Naughty Girl  – singolo di Qveen Herby del 2021